Серге́й Петро́вич Дега́ев (1857 Москва Российская империя— 26 января 1921 Брин-Мор, Пенсильвания США), в эмиграции Александр Пелл () — русский революционер, народник, руководитель Центральной группы партии «Народная воля», агент Охранного отделения и убийца инспектора Георгия Судейкина, профессор математики. Эмигрировав в США, Дегаев взял имя Александр Пелл и стал выдающимся американским математиком, основателем инженерной школы Университета Южной Дакоты. В его честь названа Стипендия доктора Александра Пелла.

Учёба и трудовая деятельность 
Родился в семье военного врача, старшего врача Первого Московского кадетского корпуса, статского советника. Отец рано умер, и детей (Сергея, Наталью, Елизавету и Владимира) вырастила мать — Наталья Николаевна Дегаева (в девичестве Полевая). В 1866 году поступил во 2-й Московский кадетский корпус, откуда перевёлся в Михайловское артиллерийское училище. После окончания училища был направлен для службы в Кронштадтскую крепостную артиллерию, где прослужил два года.

Поступил в Михайловскую артиллерийскую академию, но был исключён в 1879 году как политически неблагонадёжный.
В 1879 году вышел в отставку в чине штабс-капитана. В том же году поступил в Институт корпуса инженеров путей сообщения и одновременно устроился на работу конторщиком в правлении железной дороги, где проработал до вынужденной эмиграции в декабре 1883 года.
В 1880 году мать с дочерьми переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

Политическая деятельность 
С 1878 года в революционном движении, участвовал в подкопе на Малой Садовой в Санкт-Петербурге. В 1882 году (по его утверждению — только в 1883 году; историк М.Л. Лурье ещё в первый арест 1881 после покушения на Александра II, и два года было внедрение) был завербован инспектором секретной полиции, подполковником Отдельного корпуса жандармов Г. П. Судейкиным, одновременно возглавил Центральную группу «Народной воли». Выдал властям многих народовольцев, в том числе Веру Николаевну Фигнер, фактически поспособствовав ликвидации «Народной воли» в 1880-е годы.

Разоблачён народовольцами как провокатор в 1883 году. Спасая свою жизнь выехал за рубеж, где руководству (Тихомирову и прочим) — объяснил, что он давно сотрудничал с Судейкиным, помогавшим «Народной воле» вести террористическую деятельность, чтобы ликвидировать и царскую семью, и правительство, и видных народовольцев и стать на пару властителями всей России. Условием прощения стала организация у себя на квартире (Невский проспект, д. 93, кв. 13) убийства своего куратора Г. П. Судейкина; в помощь (и для контроля) придавались два боевика-народовольца. Судейкин пришёл на конспиративную квартиру с племянником в качестве охранника, тоже жандармским офицером, Николаем Судовским (тот выжил в ходе акции); Дегаев преждевременно выстрелил в Судейкина, но лишь ранил; Судейкин закрылся в туалете и, пока боевики разбирались с Судейкиным и племянником, добивая их ломами, Дегаев скрылся, ожидая, что товарищи убьют и его. Но всё-таки явился к ним на партийный суд в Париже, где его помилование партией было подтверждено,  но с условием навсегда покинуть Российскую империю. Тихомиров проследил, чтобы он купил билет и сел на пароход, идущий в Южную Америку. По-прежнему опасаясь мести, Дегаев покинул пароход в ближайшем порту в США и скрылся.

В эмиграции 
С 1883 года жил в Сент-Луисе (США) и работал менеджером на химической фабрике. Переезжая в США, Дегаев назвался Александром Полевым (в честь деда по матери или по её девичьей фамилии; для удобства произношения в американской среде — Александром Пеллом). В дальнейшем, при получении в 1891 году американского гражданства, это имя стало официальным. В том же году поступил слушателем на курс математики в университет Джорджа Вашингтона (Вашингтон, округ Колумбия).

С 1895 года — аспирант университета Джонса Хопкинса (Балтимор, Мэриленд). В 1897 году защитил докторскую диссертацию по дифференциальной геометрии и был приглашён преподавать математику в Университете Южной Дакоты (Вермилион, Южная Дакота), с 1901 года — декан инженерного колледжа этого университета.

В 1908−1913 годах — профессор математики в Институте Армора в Чикаго (ныне Иллинойсский технологический институт). Похоронен на баптистском кладбище в .

Память 
Именная стипендия для студентов Университета Южной Дакоты имени Александра Пелла присваивается до сих пор.

В художественной литературе 
 Истории Дегаева посвящена пьеса Василия Шкваркина «В глухое царствование» («Предательство Дегаева») 
 История предательства Дегаева положена в основу романа Юрия Давыдова «Глухая пора листопада».
 история предательства Дегаева лежит в основе рассказа Артура Конан-Дойля «Пенсне в золотой оправе»
 Дегаев упоминается в «Голубой книге» Михаила Зощенко, п.36.
 Распространено мнение, что двойная игра Дегаева и Судейкина легла в основу сюжета романа Бориса Акунина «Статский советник».

Примечания

Литература 
 Richard Pipes. The Degaev Affair: Terror and Treason in Tsarist Russia. Yale University Press, 2003.
 Валк С. Н. Побег Сергея Дегаева // Красный архив. № 6. 1928.
 Троицкий Н. А. Дегаевщина // Вопросы истории. № 2. 1976.
 Тихомиров Л. А. В мире мерзости и запустения // Вестник Народной воли. Женева, 1885.
 Дегаевщина (материалы и документы) // Былое. № 4. 1906.
 Маклецова (Дегаева) Н. П. Судейкин и Дегаев // Былое. № 8. 1906.
 Прибылева-Корба А. П. Сергей Петрович Дегаев // Былое. № 4. 1906.
 Серебрякова Е. А. Встреча с Дегаевым // Былое. № 25. 1924.
 Панькина М. «Ночь после битвы». Дегаевщина и кризис партии «Народная воля». М., Common place., 2018.
 Лурье Л.Я. Перепись народников: От Нечаева до Дегаева. СПб.: Нестор-история, 2022.

Ссылки 
 Биография на «Хроносе»
 В воспоминаниях современников
 Две жизни штабс-капитана Дегаева
 Охранное отделение и политические убийства в Российской империи. — Рецензия на книгу В. М. Жухрая «Тайны царской охранки: авантюристы и провокаторы». (М.: Политиздат, 1991) — Сайт «Интернет для интеллектуалов» — В. М. Жухрай (Мироненко)
 Екатерина Щербакова.. От террора к провокации и обратно. — Телеграф «Вокруг Света» 22 июня 2010

Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Секретные сотрудники Департамента полиции
Народовольцы
Умершие от инсульта
Математики США
Математики по алфавиту
Эмигранты из Российской империи
Преподаватели Иллинойсского технологического института